Angiolo Badiani (1877-1950) – avvocato, politico e banchiere italiano
Mario Badiani (1909–...)  – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
Roberto Badiani (1949) – ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista